Воскресенка — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Воскресенка — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.

Казахстан 
 Воскресенка — село в Качирском районе Павлодарской области.
 Воскресенка — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2000-е годы.

Россия 
Алтайский край
 Воскресенка — село в Заринском районе.

Башкирия
 Воскресенка — деревня в Благовещенском районе.

Кемеровская область
 Воскресенка — село в Ижморском районе.
 Воскресенка — деревня в Кемеровском районе.
 Воскресенка — посёлок в Яйском районе.
 Воскресенка — деревня в Яшкинском районе.

Красноярский край
 Воскресенка — деревня в Рыбинском районе.

Курганская область
 Воскресенка — деревня в Мокроусовском районе.

Новосибирская область
 Воскресенка — село в Баганском районе.
 Воскресенка — деревня в Кыштовском районе.

Омская область
 Воскресенка — деревня в Исилькульском районе, упразднена в 2008 году.
 Воскресенка — село в Калачинском районе, Воскресенское сельское поселение.
 Воскресенка — деревня в Калачинском районе, Репинское сельское поселение.
 Воскресенка — деревня в Нижнеомском районе, Новотроицкое сельское поселение.
 Воскресенка — деревня в Нижнеомском районе, Хомутинское сельское поселение.
 Воскресенка — деревня в Седельниковском районе, упразднена в 1999 году.

Оренбургская область
 Воскресенка — село в Гайском районе.

Приморский край
 Воскресенка — село в Спасском районе.

Рязанская область
 Воскресенка — деревня в Сасовском районе.
 Воскресенка — село в Пронском районе.

Самарская область
 Воскресенка — село в Волжском районе.
 Воскресенка — деревня в Клявлинском районе.
 Воскресенка — посёлок в Челно-Вершинском районе.

Саратовская область
 Воскресенка — село в Фёдоровском районе.
 Воскресенка — село в Энгельсском районе.

Тюменская область
 Воскресенка — деревня в Сорокинском районе.

Ульяновская область
 Воскресенка — деревня в Барышевском районе.

Ярославская область;
 Воскресенка — деревня в Переславском районе.

Украина 
 Воскресенка — село в Великоновоселковском районе Донецкой области.
 Воскресенка — село в Новониколаевском районе Запорожской области.
 Воскресенка — село в Приазовском районе Запорожской области.
 Воскресенка — село в Пологовском районе Запорожской области.
 Воскресенка — село в Бурынском районе Сумской области.
 Воскресенка — село в Ивановском районе Херсонской области.
 Воскресенка — село в Новотроицком районе Херсонской области.

Реки
 Воскресенка (приток Средней Терси) — в Кемеровской области
 Воскресенка (приток Пекши) — во Владимирской области
 Воскресенка — в Сахалинской области
 Воскресенка (приток Серты)
 Воскресенка (приток Большой Правы)

Разное 
 Воскресенка — сельское поселение в Самарской области.
 Воскресенка — жилой массив в Киеве.